O nome Dujuan foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tufão Dujuan (2003) - intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu o sudeste da China, causando pelo menos 36 fatalidades.
 Tempestade tropical Dujuan (2009) - tempestade tropical a sudeste do Japão. Sem danos.

Desambiguação